Příjmení Tkačenko nosí více významných osobností:

 Ilja Tkačenko (* 1986) – ruský krasobruslař
 Nadija Tkačenková (* 1948) – sovětská atletka ukrajinské národnosti
 Vladimir Tkačenko (* 1957) – ukrajinsko-ruský basketbalista